Васи́лий Васи́льевич Ерёмин:
 Ерёмин, Василий Васильевич (род. 1938) — слесарь.
 Ерёмин, Василий Васильевич (род. 1955) — советский и российский государственный деятель.